

Cinema 
 The End of the World – cortometraggio del 1913 diretto da Edward Dillon
 The End of the World – film del 1922 diretto da Harvey G. Matherson
 The End of the World – film del 1929 diretto da Bradley Barker

Musica 
 The End of the World – singolo di Skeeter Davis del 1962
 The End of the World – album di Julie London del 1963
 The End of the World – singolo dei The Cure del 2004

Pagine correlate 
 End of the World